Amarillo může být:

 Místo
 Amarillo – město v Texasu
 Amarillo (Uruguay) – obec v Uruguayi

 Jméno
 Eric Amarillo (* 1971) – švédský zpěvák
 Amarillo Slim (1928–2012) – hráč pokeru

Externí odkazy